Padme – variante del nome proprio di persona Padma
Padmé Amidala – personaggio di Guerre stellari
Oṃ Maṇi Padme Hūṃ – mantra del Buddhismo Mahāyāna.